Дён-ле-Палестель:

 Дён-ле-Палестель — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Дён-ле-Палестель — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.